Гложан (, ) — посёлок в Сербии, в Южно-Бачском округе автономного края Воеводина, входит в общину Бачки-Петровац, находится в историко-географической области Бачка.

Население посёлка по переписи 2002 года — 2283 человека, из них 1842 совершеннолетних жителя, средний возраст 41,1 год (39,6 лет у мужчин и 42,5 года у женщин). Всего в посёлке 957 домашних хозяйств, а среднее число жителей в домохозяйствах — 2,39.

Этот посёлок главным образом населён словаками и сербами. По результатам трёх последних переписей населения наблюдается сокращение числа жителей Гложана.

Литература 
 Slobodan Ćurčić, Broj stanovnika Vojvodine, Novi Sad, 1996.

Примечания

Ссылки 
 Gložan

Населённые пункты Воеводины